Blang Cut (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië
Blang Cut (Meurah Dua), een plaats in Indonesië
Blang Cut (Mila), een plaats in Indonesië
Blang Cut (Suka Makmur), een plaats in Indonesië
Blang Cut (Sawang), een plaats in Indonesië
Blang Cut (Lueng Bata), een plaats in Indonesië
Blang Cut (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië